Mea culpa puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Mea culpa, locución latina.
 Mea culpa, programa de televisión chileno conducido por Carlos Pinto.
 Mea culpa, álbum recopilatorio de la banda de metal gótico After Forever.
 Mea Culpa, segundo sencillo del proyecto musical electrónico alemán llamado Enigma.
 Mea Culpa, libro de Fabrizio Corona.